Schreiber kan som auktorsförkortning betyda:

 Annelis Schreiber
 Egid Schreiber
 Hermann Rudolph Ferdinand Schreiber

Robotskapade auktorsförkortningar